Coaraci kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coaraci (ort), Bahia, 
 Coaraci (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar